Kasteeldreef (Brakel), een straat in de Belgische gemeente Brakel
 Kasteeldreef (Den Bosch), een straat in de Nederlandse gemeente Den Bosch
 Kasteeldreef (Dentergem), een straat in de Belgische gemeente Dentergem
 Kasteeldreef (Terneuzen), een straat in de Nederlandse gemeente Terneuzen
 Kasteeldreef (Tilburg), een straat in de Nederlandse gemeente Tilburg